

События 
 Консулы имп. Феодосий II (XIV раз) и Петроний Максим.
 Начало фактического правления Флавия Аэция (ок.390-454) в Риме.
 Восстание Уду против Сун и союз с Тоба-Вэй.
 433—438 (406—410) — 18-й император Японии Хандзэй.
 Вторжение японских отрядов в Силлу. Нападение отбито.

Родились 
 Митрий, мученик из Прованса.

Скончались 
 Се Линъюнь, китайский государственный деятель.
 Цзюйцюй Мэнсюнь, правитель государства Северная Лян.

См. также